Dublje (gmina Bogatić) – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w gminie Bogatić
 Dublje (gmina Svilajnac) – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Svilajnac
 Dublje (gmina Trstenik) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Trstenik